Нарния может означать:

Клайв Льюис 
 «Хроники Нарнии» — серия фэнтезийных романов Клайва Льюиса.
 Нарния (мир) — мир в серии.
 Нарния (вымышленное государство) — государство внутри мира.

См. также 
 Narnia (группа) — шведская группа мелодического метала.
 «Narnia» — песня из альбома «Please Don’t Touch!».
 «Narnia» — демо группы «Born of Osiris», которое стало песней «The Takeover» из альбома «The New Reign».
 Narnia — род жуков с листьями ногами.
 Нарни — латинское название древнего горного города в центральной Италии, ранее называвшегося Нарнией.